Kobra (von port. cobra, „Schlange“) ist der Name der Vertreter mehrerer Schlangengattungen aus der Familie der Giftnattern:
 Echte Kobras (Naja)
 speziell die Art Kobra (Brillenschlange) (Naja naja)
 Harlekinkobras (Homoroselaps)
 Königskobra (Ophiophagus hannah)
 Ringhalskobra (Hemachatus haemachatus, auch Südafrikanische Speikobra)
 Scheinkobras (Aspidelaps)
 Waldkobras (Pseudohaje)

 Wüstenkobras (Walterinnesia)

Kobra steht weiter für:
 eine Yoga-Übung, siehe Bhujangasana (Kobra)
 Kobra (Band), eine deutsch-türkische Rockgruppe Anfang der 1980er Jahre
 KOBRA (Betriebssystem), ein Betriebssystem aus der DDR
 Kobra (Magazin), ein deutschsprachiges Comic-Magazin
 Kobra (Moloma), ein Nebenfluss der Moloma in Russland (auch Sapadnaja oder Westliche Kobra)
 Kobra (Schnellboot), ein Prototyp eines deutschen Schnellbootes
 Kobra (Wjatka), ein Nebenfluss der Wjatka in Russland
 Kobra, übernehmen Sie, deutscher Titel der US-amerikanischen Fernsehserie Mission: Impossible
 Kobra-Effekt, eine mögliche Fehlsteuerung in der Wirtschaftspolitik
 Kobramanöver, ein Flugmanöver von Kampfjets
 „Kobratelefon“ von Ericsson aus dem Jahr 1956, siehe Ericofon

Siehe auch:
 Kobras
 Cobra
 Kopra

Abkürzung